San Pelayo steht für:

 San Pelayo (911/912–925/926), legendärer christlicher Märtyrer, siehe Pelagius von Córdoba 
 San Pelayo (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Córdoba, Kolumbien
 San Pelayo (Valladolid), Gemeinde in der Provinz Valladolid, Spanien
 San Pelayo (Diomondi), Pfarrkirche in Diomondi, Provinz Lugo, Spanien